Українське мовознавство
 Українське мовознавство (журнал)